Jan Kloos (verzetsstrijder)
 Jan Kloos (muzikant)
 Jan Kloos (schrijver)
 J.P. Kloos (Jan Piet Kloos), architect